Forrongó világ (The Winds of War), Herman Wouk 1971-es regénye
 Forrongó világ (The Winds of War), a regényből készült 1983-as amerikai film Dan Curtis rendezésében
 A sas felszáll (War and Remembrance), 1988–1989-es amerikai tévé-minisorozat alternatív magyar címe

Jegyzetek